Zambujal – sito archeologico risalente al periodo Calcolitico. Dichiarato Monumento Nacional nel 1946, è situato nel municipio portoghese di Torres Vedras
 Zambujal – freguesia del municipio portoghese di Condeixa-a-Nova
 117993 Zambujal – asteroide
 Forte di Zambujal – architettura militare degli inizi del XIX secolo, parte del complesso difensivo noto come Linee di Torres Vedras. Dichiarata Monumento Nacional nel 2019, è situata nel municipio portoghese di Mafra